Икономи́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Икономидис, Гиоргос (род. 1990) — кипрский футболист.
 Икономидис, Николай (1934—2000) — византинист.
 Икономидис, Константинос (род. 1977) — греческий теннисист.
 Икономидис, Сотириос (в монашестве Севастиан; 1922—1994) — митрополит Дриинупольский.
 Икономидис, Филоктитис (1889—1957) — греческий дирижёр, альтист, музыкальный педагог.